kwas itakonowy, 
 kwas mezakonowy,